Весьегонск:

 Весьегонск — город на северо-западе России, административный центр Весьегонского района Тверской области.
 Весьегонск — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.